Phylloedium är ett släkte av svampar. Phylloedium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phylloedium